Jesper Tvede kan henvise til følgende personer:

 Jesper Tvede (1879-1934) - dansk arkitekt
 Jesper Tvede (1920-2000) - dansk dokumentarfilminstruktør